Pennini ima više značenja:
 Pennini, Avellino
 Pennini, Bergamo